Малая Горянка () — село,
Великогорянский сельский совет,
Кременецкий район,
Тернопольская область,
Украина.
Раньше село называлось Горянка Малая.

Код КОАТУУ — 6123481505. Население по переписи 2001 года составляло 206 человек.

Географическое положение 
Село Малая Горянка находится на левом берегу реки Горынь,
выше по течению примыкает село Великая Горянка,
ниже по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Устечко.

История 
 1867 год — дата основания.

Примечания